Medweschje () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Medweschje (Chomutowka), ein Dorf in der Oblast Kursk (Chomutowski rajon)
 Medweschje (Gluschkowo), eine Siedlung in der Oblast Kursk (Gluschkowski rajon)
 Medweschje (Issilkul), eine Siedlung in der Oblast Omsk (Issilkulski rajon)
 Medweschje (Semiluki), eine Siedlung in der Oblast Woronesch (Semilukski rajon)
 Medweschje (Vulkan), ein Stratovulkan innerhalb des Kudrjawy-Komplexes auf der Kurileninsel Iturup zwischen Japan und Russland

 Medweschje, von 1803 bis 1935 der Name des Dorfes Krasnogwardeiskoje (Stawropol) in der Region Stawropol
 Medweschje, von 1947 bis 1975 der Name des Dorfes Grünheide im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, siehe Krasnopoljanskoje (Kaliningrad)

Siehe auch:
 Medweschjegorsk, eine Stadt in der Republik Karelien in Russland
 Sankowo-Medweschje, Siedlung in der russischen Exklave in Weißrussland
 Gasfeld Medweschje, ein Gasfeld in Russland